Сигрист — фамилия. Известные носители:

 Сигрист, Виктор Фердинандович (1856—1915) — русский диагност и бальнеолог.
 Сигрист, Гвидо (1864—1915) — французский художник-баталист.
 Епископ Серафим (в миру Джо́зеф Си́грист; род. 1941) — епископ Православной церкви в Америке на покое, бывший епископ Сендайский и Восточно-Японской Русской православной церкви.
 Сигрист, Слоан (род. 1980) — гуамская легкоатлетка.